Optimum peut faire référence à: 

 Le choix le plus favorable suivant les circonstances
 Optimum de Pareto dans le domaine de l'économie
 dans le domaine climatique, une période favorable :
 Optimum climatique médiéval
 Optimum climatique de l'Éocène
 Optimum, ancien nom de Studiocanal UK
 L'Optimum, magazine mensuel français